Чжуан Цзяжун і Сє Шувей були чинними чемпіонками, і змогли захистити свій титул, перемігши у фіналі пару Віра Душевіна і Марія Кириленко з рахунком 6–3, 6–0.

Сіяні пари 

  Чжуан Цзяжун /  Сє Шувей (чемпіонки)
  Катерина Макарова /  Шахар Пеєр (чвертьфінал)
  Віра Душевіна  /  Марія Кириленко (фінал)
  Джилл Крейбас  /   Марина Еракович  (півфінал)

Сітка

Посилання 
Draw 

Hansol Korea Open
2008
2008 у південнокорейському спорті